Neauphle ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Yvelines:

Neauphle-le-Château
Neauphle-le-Vieux

Siehe auch:
Neaufles